Elsa Nordström kan syfta på:

 Elsa Nordström (grafiker) (1889-1952), svensk grafiker, dotter till Karl Fredrik Nordström och Tekla Wilhelmina Lindeström
 Elsa Nordström (arkivarie) (1916–1997), svensk förste arkivarie och skriftställare, dotter till Vilhelm Nordström (1883-1961).

Referenser